Topônimos

Ouro Preto — município do estado de Minas Gerais
Rio Ouro Preto — rio do estado do Acre
Ouro Preto do Oeste — município do estado de Rondônia
 Ouro Preto (Belo Horizonte) — bairro da cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais
 Ouro Preto (Maceió) — bairro da cidade de Maceió, estado de Alagoas
Ouro Preto (Olinda) — bairro da cidade de Olinda, estado de Pernambuco

Outros
 10771 Ouro Preto — asteroide
 Ouro Preto Esporte Clube — clube de futebol
 Visconde de Ouro Preto ou Afonso Celso de Assis Figueiredo (1836 — 1912) — político brasileiro

Desambiguação